LibO, abréviation de LibreOffice, suite bureautique libre et gratuite (traitement de texte, tableur, présentation, dessin...)
 Xian de Libo, district administratif de la province du Guizhou en Chine, placé sous la juridiction de la préfecture autonome buyei et miao de Qiannan
 Libo est un ancien awraja de la province du Bégemeder, en Éthiopie.
 Libo, évêque de Lausanne (927-932).